Beautemps est un nom de famille porté par des personnalités, et qui a donné des noms dérivés.

Personnalités 

 André Beautemps (1948-1978), dessinateur et scénariste belge de bande dessinée ;
 Charles-François Beautemps-Beaupré (1766-1854), ingénieur hydrographe et cartographe français.

Toponymie 

 Île Beautemps-Beaupré (ou Heo), atoll corallien de Nouvelle-Calédonie.

Noms dérivés 
 Beautemps-Beaupré, navire hydrographique et océanographique.